Hannoversche Landesaufnahme steht für:

 Kurhannoversche Landesaufnahme (1764–1784)
 Gaußsche Landesaufnahme (1821–1861)